Bașeu se poate referi la:

 Bașeu, Botoșani, localitate în județul Botoșani, România
 Râu
 Râul Bașeu, râu în județul Botoșani, România, afluent al Prutului

Toponime românești